Фи́мбра (, ) — древний город на северо-западе Троады, между реками Ксанф и Фимбрий. Страбон помещает в устье реки Фимбрий святилище Аполлона Фимбрийского. По Страбону находится в 50 стадиях от современного ему Илиона. Расположен к северо-западу от современных деревень  и  в иле Чанаккале.

Упоминается Гомером.

Согласно  Фимбра была впервые локализована Жан-Батистом Лешевалье. Барон Хобхаус в 1810 году отождествил Фимбру с Акча-Кёй (). Баркер Уэбб также отождествляет Фимбру с Акча-Кёй. Фрэнк Калверт отождествил Фимбру с теллем  () между  и , первые раскопки которого проводил в 1857 году.

Уильям Мартин Лик небольшую реку Фимбрий (, ), которая впадает в Скамандр, отождествляет с рекой Кемер (), впадающей в Малый Мендерес у деревни , а реку , которая сливается с Скамандром близ Илиона, — с рекой Дюмрек (). Баркер Уэбб также отождествляет Фимбрий с рекой Кемер.

Примечания 

Чанаккале (ил)
Троя